Тей: 

 Тей — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер
 Тей — річка в Шотландії
 Тей — озеро у місті Ханой (В'єтнам)